Карл Альмендингер (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В октябре 1910 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в фузилерский полк. С января 1913 — лейтенант.

Первая мировая война 
Командовал ротой. С апреля 1916 — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней и ещё тремя орденами. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — начальник отдела штаба сухопутных сил, полковник.

Вторая мировая война 
С октября 1939 — начальник штаба 5-го армейского корпуса.

В мае-июне 1940 года участвовал во Французской кампании. Награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

С августа 1940 — генерал-майор. С 25 октября 1940 — командир 5-й пехотной дивизии.

С 22 июня 1941 года — участвовал в Великой Отечественной войне. Бои в Белоруссии. В июле 1941 года награждён Рыцарским крестом (№ 365). Затем бои на Московском направлении.

С августа 1942 — генерал-лейтенант. В декабре 1942 — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

В январе-июне 1943 года — преподаватель на курсах подготовки командиров дивизий (в Берлине). С апреля 1943 — в звании генерал пехоты. С июля 1943 — командующий 5-м армейским корпусом (на Кавказе).

С мая 1944 года — вместо снятого А. Гитлером 1 мая Эрвина Йенеке командующий 17-й армией, которая неудачно обороняла Крым и откатилась к Севастополю. 10 мая эвакуировался морем вместе со штабом на шнельботе. С 25 июля 1944 — в командном резерве.

16 мая 1945 года — взят в плен американцами (отпущен на свободу в декабре 1947).

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (20 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (21 мая 1940)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (17 июля 1941)
 дубовые листья (№ 153) (13 декабря 1942)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Орден Креста Свободы 1-го класса с мечами (29 марта 1943) (Финляндия)
 Орден Михая Храброго 3-го класса (12 июля 1944) (Королевство Румыния)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

Ссылки 
 Альмендингер на сайте «WW2 Awards»

Генералы пехоты (вермахт)
Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её союзников